Kartäuserkatze steht im Volksmund für Katzen mit grauem (oder in der Fachsprache blauem) Fell, und zwar:
 die Katzenrasse Chartreux und
 den blauen Farbschlag der Katzenrasse Britisch Kurzhaar
 die blaue alte Variante der Angorakatze, die langhaarige Malteserkatze
 die langhaarige frühere blaue Kartäuser-Katze